Osoby o tym nazwisku:
 Jean-Pierre Vuillemin – rzymskokatolicki duchowny
 Joseph Vuillemin – francuski wojskowy
 Odile Vuillemin – francuska aktorka